Morden (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Morden (Groot-Londen), een district en plaats in de Engelse regio Groot-Londen
 Morden (Manitoba), een plaats in de Canadese provincie Manitoba
 Morden (metrostation), een station van de metro van Londen aan de Northern Line
 Morden (Nova Scotia),  een plaats in de Canadese provincie Nova Scotia
 Morden (wijk), een wijk in het Londense district Merton 
 Morden (serie), een Zweedse televisieserie uit 2009